

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zapiece – część wsi Zborowskie w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna
 Zapiece – część wsi Gaik woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce